

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bauf“ beginnt.

Bauf 



Baufe 
 Baufeld, Christa (* 1933), deutsche Germanistin und Philologin

Bauff 
 Bauffe, Victor (1849–1921), belgischer Landschaftsmaler und Aquarellist der Haager Schule